Igor Stepanow (russ. Игорь Степанов) ist der Name folgender Personen:

* Igor Witaljewitsch Stepanow (* 1970), russischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Igors Stepanovs (* 1976), lettischer Fußballspieler